Lesage – jednostka osadnicza w Stanach Zjednoczonych

Osoby o tym nazwisku:
 Alain-René Lesage (1668-1747) – francuski pisarz i dramaturg
 Augustin Lesage – francuski górnik i malarz
 Dominique Lesage – francuski i polski inżynier budowlany, aktor i reżyser teatralny
 Jean Lesage – kanadyjski polityk
 Xavier Lesage – francuski jeździec sportowy, olimpijczyk